Iruwa može značiti:
Iruwa, pleme s otoka Nauru.
Iruwa (bog), sunčevo božanstvo plemena Chaga.